Trzeci indywidualny konkurs cyklu Letniego Grand Prix w skokach narciarskich w sezonie 2015 odbył się we francuskim Courchevel. Konkurs indywidualny rozegrano 14 sierpnia, natomiast kwalifikacje do nich dzień wcześniej.

Skocznia

Program zawodów

Jury

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego

Konkurs indywidualny

Klasyfikacje po konkursach w Courchevel

Klasyfikacja generalna Letniego Grand Prix

Puchar Narodów

Bibliografia

Uwagi

Przypisy 

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2015
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Courchevel
2015 we Francji